Csehország
 Mikulov, település a Břeclavi járásban
 Mikulov, település a Teplicei járásban
 Mikulov, Dolní Dvořiště településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Lengyelország
 Mikulov, település a Sziléziai vajdaságban